A 622-es számú elővárosi autóbusz Dabas helyi járata.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabasi szőlők
|
|-
|1|| Öreg út
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Gyón vasúti megállóhely
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Gyón nyomda
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Gyón Szőlő utca
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Vörösmarty utca
|align=left|
|-
|6|| Dabas, gimnázium
|align=left|
|-
|7|| Dabas, Kossuth Zs. Szki.
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai